

Codici 
 DEH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Decorah (Iowa) (Stati Uniti)
 deh – codice ISO 639-3 della lingua dehwari

Altro 
 Deh! – interiezione esortativa della lingua italiana, oramai in disuso. Sebbene da origini probabilmente diverse, è un'espressione tipica dello slang giovanile locarnese da molti anni, viene usata in particolare "Ma deh!".
 De'  – altra interiezione, di origine toscana, che spesso si trova scambiata al posto del lemma "deh".